Puerto Bonito puede referirse a los siguientes lugares:
 Puerto Bonito, es una localidad de Chile.
 Puerto Bonito, es una playa de Perú.